Međunarodna udruga studenata povijesti ( ISHA ) međunarodna je nevladina organizacija studenata povijesti. Smještena i aktivna uglavnom u Europi, ciljevi ISHA-e su olakšati komunikaciju i osigurati platformu za razmjenu za studente povijesti i srodnih znanosti na međunarodnoj razini.  

ISHA je osnovana u Budimpešti u svibnju 1990. godine zahvaljujući inicijativi mađarskih studenata povijesti koji su nakon pada Željezne zavjese željeli uspostaviti veze sa svojim kolegama u Zapadnoj Europi . Članovi ISHA-e trenutno uključuju više od 25 sekcija u petnaest europskih zemalja, te niz promatrača i pridruženih članova, dok je ISHA i sama pridružena članica Europskog studentskog saveza (ESU).  Štoviše, ISHA blisko surađuje s nizom drugih akademskih mreža, među kojima su Mreža zabrinutih povjesničara,  Europska povijesna mreža i EUROCLIO, Europska udruga predavača povijesti.

Aktivnosti 
Tijekom akademske godine različite sekcije članice izmjenjuju se organizirajući nekoliko seminara i godišnju konferenciju. Ova događanja obično traju pet do sedam dana i održavaju se s trideset do pedeset studenata sudionika iz cijele Europe. Sadrže radionice, rasprave, predavanja i prezentacije na različite teme, ali nude i kulturni program s posjetima i izletima. Dodatne slobodne i večernje aktivnosti namijenjene su pružanju neformalnijih prilika sudionicima da se međusobno upoznaju i time prošire svoje interkulturalno razumijevanje. 

Na web stranici nalazi se popis prethodnih konferencija.

Carnival 
Od 1999. ISHA izdaje vlastiti časopis Carnival u kojem studenti mogu objavljivati vlastite članke. Karneval je godišnja publikacija i otvoren je za doprinose svih studenata povijesti i srodnih znanosti (ne samo članova ISHA-e).   Članke recenzira tim doktoranata.

Struktura 

 ISHA ima popis dužnosnika koji se biraju svake godine. Oni uključuju Međunarodni odbor, s predsjednikom, jednim ili dva potpredsjednika, tajnikom i blagajnikom. Osim njih, tu su webmaster, arhivist (službeni arhivi ISHA-e nalaze se u Leuvenu, Belgija) i glavni urednik za Carnival te određeni broj članova Vijeća. Dužnosnike bira Generalna skupština, na koju svaka ISHA sekcija može poslati svog delegata.

Reference

vanjske poveznice 
Službena web stranica ISHA-e

ISHA-ina Facebook stranica

Međunarodna udruga studenata povijesti (ISHA)? ! Što je ovo i kako pomaže mom doktoratu?
Povijesna znanost